EBM je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 elektronska telesna glasba , zvrst glasbe, ki kombinira elemente elektronske plesne in industrialne glasbe;
 Ekologi brez meja, slovensko okoljevarstveno društvo.